Оливенса (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льянос-де-Оливенса. Занимает площадь 430 км². Население — 11906 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

История 

Город основан в 1228 году. На данный момент оспаривается Португалией.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página de Olivenza 
 Turismo en Olivenza
 Comarca de Olivenza 
 La CIA y Olivenza 
 Litigio sobre Olivenza 

Муниципалитеты Бадахоса
Города Бадахоса
Спорные территории в Европе
Испанско-португальские отношения